Список R&B-альбомов № 1 в Великобритании в 2023 включает альбомы, которые достигли № 1 в The Official UK R&B Chart (чарт R&B-альбомов) в Великобритании в 2023 году. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 40) и на официальном сайте ОСС.

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Список синглов № 1 в США в 2023 году
 Список R&B-синглов № 1 в Великобритании в 2023

Примечания 

Списки альбомов № 1 в Великобритании
Списки R&B-альбомов № 1 в Великобритании